Thor’s Hammer – polski zespół grający NSBM powstały w 1997 we Wrocławiu.

Zespół zakończył swoją działalność w 2003. Lider grupy Capricornus argumentuje ten fakt tym, iż dokonał tego czego chciał i nie ma nic więcej do przekazania słuchaczom, a co za tym idzie, nie widzi sensu w dalszym prowadzeniu tego projektu.

Tekst do Grand Isolation na Fate Worse Than Death napisał członek Fanisk – Vitholf.

Członkowie 
 Ostatni skład
 Capricornus – śpiew, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja (Infernum)
 Raborym – gitara elektryczna (Dark Fury, Selbstmord)
 Diathyrron – perkusja (Fullmoon)
 Byli członkowie
 Bolesław – gitara elektryczna

Dyskografia 
 Albumy studyjne
 1998: Fidelity Shall Triumph
 2000: May the Hammer Smash the Cross
 2002: The Fate Worse Than Death
 2004: Three Weeds from the Same Root
 Inne wydawnictwa
 1997: Nothing But Hate
 2000: Thor’s Hammer/Dark Fury
 2003: Fidelity Shall Triumph/May The Hammer Smash The Cross

Linki zewnętrzne 
 Wywiad na Mourning The Ancient

Polskie zespoły blackmetalowe
Narodowosocjalistyczne zespoły blackmetalowe
Rasizm w Polsce